Die Hard може значити:

 Відеоігри
 Die Hard (відеогра) — для Nintendo Entertainment System.
 Die Hard Arcade — для Sega Saturn.
 Die Hard Trilogy — для ПК, Sony PlayStation і Saturn.
 Die Hard Trilogy 2: Viva Las Vegas — для ПК і PlayStation.
 Die Hard: Nakatomi Plaza — для ПК.
 Die Hard: Vendetta — для Nintendo GameCube, Microsoft Xbox і Sony PlayStation 2.

Див. також 
 Міцний горішок (значення)